Ранчо Викторија има више значења:

 Ранчо Викторија (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Викторија (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Викторија (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Викторија (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ранчо Викторија (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ранчо Викторија (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ранчо Викторија (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Викторија (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ранчо Викторија (Хенерал Плутарко Елијас Каљес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику